Ducange est un patronyme français notamment porté par :
 Jean-Numa Ducange (1980- ), historien français
 Victor Henri-Joseph Brahain Ducange (1783-1833), écrivain français
 Sylvain Ducange (1963-2021), évêque haïtien

Lien externe 
 

Patronyme picard
Patronyme haïtien